Preux kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Preux-au-Sart, departementet Nord i regionen Hauts-de-France, 
 Preux-au-Bois, departementet Nord i regionen Hauts-de-France,